Алексей Лукич Юшанов (1840, г. Нижний Ломов, Тамбовская губерния — не ранее 1866) — русский живописец-жанрист, рисовальщик, график, иконописец.

Талантливый представитель обличительного бытового реализма, типичного для настроения мелкой буржуазии и разночинной интеллигенции 1860-х гг.

Биография 
Родом из мещан Тамбовской губернии. С 1860 года обучался в Московском училище живописи и ваяния под руководством Е. С. Сорокина. Продолжил учёбу в Императорской академии художеств.

Будучи студентом училища, создал острую социально-бытовую картину «Проводы начальника» (1864), написанную в продолжение традиций родоначальника критического реализма в русской живописи П. А. Федотова. За эту картину художник на выставке Академии был удостоен Большой серебряной медали, и она была приобретена коллекционером П. М. Третьяковым.

Писал образа для иконостасов, исполнял заказы для церквей. Автор большого количества рисунков и графических листов, воспроизводящих «типы» своего времени (Государственный Русский музей).

Примечания

Ссылки 
 Юшанов Алексей Лукич 

Художники-жанристы России
Художники-жанристы Российской империи
Иконописцы Российской империи
Графики Российской империи
Графики России
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Выпускники Императорской Академии художеств